Battiscombe ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Battiscombe (* 1940), britischer Diplomat
 Georgina Battiscombe (1905–2006), britische Biografin